Коло́сс ( — большая статуя) — нечто выдающееся по своей величине, значительности, то же что гигант, титан, исполин.

Коло́сс в истории искусства — статуя или архитектурное сооружение огромной величины.

История 
В глубокой древности многие народы старались изготовить статуи, превосходящие своими размерами «натуральные» размеры представляемых ими богов, мифических животных, человека (своих правителей). Так, древние египтяне гигантизмом этих изображений пытались выразить величие своих богов и царей. Они вырубали их колоссальные фигуры в стоячем или в сидячем положении из камня, нередко очень твёрдой породы, преимущественно для помещений в преддвериях храмов и по дорогам, ведущим к ним.

Список колоссов 
 Колосс Родосский
 Колоссы Мемнона около Фив в Египте
 Колосс Константина
 Статуя Афины-Паллады в афинском акрополе, Афины Парфенос в Парфеноне, Зевса Олимпийского — все три работы Фидия
 Колосс Нерона, стоявший около амфитеатра Флавиев, по которому амфитеатр получил название «Колизей».

В наше время известны: колоссальная статуя «Баварии» в Мюнхене, «Статуя Свободы» в Нью-Йорке, различные гигантские статуи советского периода.

Среди самых больших колоссов, ныне существующих, — также статуя «Родина-мать» в Волгограде и одноимённая статуя в Киеве. Статуя Ленина, которую предполагалось установить на вершине Дворца Советов, была бы самым большим колоссом в истории.

См. также 
 Колосс на глиняных ногах
 Список самых высоких статуй мира

Примечания

Литература 
 

Статуя